Окунёва:

Окунёва (приток Кельвата) — река в Томской области.
Окунёва (приток Щучьей) — река в Ханты-Мансийском АО.